Vyssjaja chokkejnaja liga (; engelska: Supreme Hockey League), eller enbart VHL, är den näst högsta divisionen i ishockey i Ryssland. Ligan har varit internationell, med lag från Ryssland, Kazakstan, Kina, Vitryssland och Ukraina. Många av de deltagande lagen är farmarlag till lagen i Kontinental Hockey League (KHL) och har även samarbete med lag från Molodjozjnaja chokkejnaja liga (MHL) som är en ryskdominerad internationell juniorserie. Ligan är låst och ingen upp- och nedflyttning sker mellan ligorna av sportsliga skäl. Lag som utesluts ur KHL brukar dock få spela i VHL. Ligan började spelas under säsongen 2010/2011 och bestod då av 20 lag, vilket sedan dess utökats till 27 lag (säsongen 2021/2022).

Säsongssammanfattning

Deltagande lag och resultat
Sedan starten 2010 har 51 lag spelat i serien. Endast ett lag, Toros Neftekamsk, har gått vidare till playoff varje säsong. De har även tre segrar i Bratina Cup, vilket är mer än något annat lag. Tio lag har aldrig nått playoff. Av dem har bara CSK VVS Samara spelat i serien mer än 2 säsonger. Flest seriesegrar, två var, har Saryarqa Qaraghandy och Rubin Tiumen.

Se även
 Kontinental Hockey League
 Molodjozjnaja chokkejnaja liga

Källor